CCE puede referirse a:

 CCE, Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución cultural de Ecuador.
 CCE, catecismo de la Iglesia católica, Catechismus Catholicae Ecclesiae en latín.
 CCE, Centro Cultural de España, unidad de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 CCE, Charge Composition Explorer, uno de los satélites de la misión Active Magnetospheric Particle Tracer Explorers.
 CCE, Cinema Craft Encoder, codificador de video.
 CCE, Comércio de Componentes Eletrônicos, empresa de Brasil.
 CCE, Comisión Colombiana del Espacio de Colombia.
 CCE, Consejo Coordinador Empresarial de México.
 CCE, criptografía de curva elíptica, método de cifrado.
 CCE, Centro de Comunicaciones Externas de una empresa.
CCE, Centro Cristiano Esperanza, iglesia evangélica originaria de Argentina